Стив Валикетт (; род. 20 августа 1977, Этобико) — канадский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Стив Валикетт начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио «Садбери Вулвз». В 1996 году на драфте НХЛ он был выбран в 8 раунде под общим 190 номером клубом «Лос Анджелес Кингз».
В 1998 году Валикетт подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», дебютировав в НХЛ 9 марта 2000 года в матче против «Финикс Койотс». Он заменил Кевина Уикза, пропустившего 4 шайбы. В той игре он провёл на поле 20 минут, отразив 4 броска из 5. В том сезоне Валикетт провёл ещё 5 игр, одержав победу в двух матчах.

В 2003 году, после трёхлетнего перерыва, Валикетт вернулся в НХЛ, в качестве неограниченно свободного агента подписав контракт с «Эдмонтон Ойлерз». Однако, в том сезоне Валикетт провёл на площадке лишь 14 минут, отыграв большую часть сезона в АХЛ в составе «Торонто Роудраннерз». 3 марта 2004 года Валикетт был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», а уже по окончании локаутного сезона он покинул Северную Америку, заключив соглашение с ярославским «Локомотивом». В составе ярославского клуба Валикетт провёл на площадке 53 матча с коэффициентом надёжности 2,11.

В июле 2006 года руководство «Рейнджерс» решило вернуть Валикетта обратно в качестве сменщика Хенрика Лундквиста. 31 января 2008 года в матче против «Филадельфии» Валикетт сделал свой первый шатаут в НХЛ, повторив это достижение уже спустя 10 дней. Тем не менее 6 февраля 2009 года Стив пропустил 10 шайб в игре против «Далласа». В том же году Стив провёл свою первую игру в плей-офф НХЛ.

15 июля 2010 года Валикетт вернулся в Россию, подписав контракт с московским ЦСКА, в составе которого в сезоне 2010/11 он провёл 35 матчей с коэффициентом надёжности 2,94. 18 июля 2011 года контракт между руководством клуба и игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
19 ноября Стивен Валикетт вернулся в Северную Америку, заключив пробное соглашение с клубом АХЛ «Бриджпорт Саунд Тайгерс».

Тем не менее, так и не проведя ни одного матча за океаном, 31 декабря Валикетт подписал контракт до конца сезона с клубом итальянской Серии А «Вальпелличе», в составе которого с 94 % отражённых бросков стал лучшим по этому показателю в лиге. 11 июня 2012 года Валикетт покинул итальянский клуб и заключил соглашение по схеме «1+1» с вылетевшим из шведской Элитной серии «Юргорденом».

Достижения 
 Обладатель приза Лучшему вратарскому дуэту АХЛ 2005.
 Обладатель Кубка Виктории 2008.
 Лучший процент отражённых бросков чемпионата Италии 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 11 июня 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Вальпелличе»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»